Kefalogiannis ist der Familienname folgender Personen:

 Ioannis Kefalogiannis (1933–2012), griechischer Politiker
 Manolis Kefalogiannis (* 1959), griechischer Politiker